Praed ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Mackworth-Praed (1891–1974), britischer Sportschütze, Ornithologe und Entomologe
 Michael Praed (* 1960), britisch-US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Rosa Campbell Praed (1851–1935), australische Schriftstellerin
 Winthrop Mackworth Praed (1802–1839), englischer Politiker und Dichter

Siehe auch:
 Brad
 Pred